La Serie A1 1978-79 fue la edición número 57 de la Lega Basket Serie A, la máxima competición de baloncesto de Italia. La temporada regular comenzó el 5 de noviembre de 1978. Los ocho mejor clasificados accederían a los playoffs, los primeros seis de forma automática, mientras el 7.º y 8.º clasificados jugaron una ronda previa contra los dos primeros clasificados de la Serie A2. Los clasificados en las cuatro últimas posiciones perderían la categoría.

El campeón sería por octava vez en su historia el Sinudyne Bologna tras derrotar en la final al Billy Milano en dos partidos. Descendieron a la Serie A2 Canon Venezia, Mecap Vigevano, Amaro Harrys Bologna y Mercury Bologna, mientras que consiguieron plaza de ascenso Superga Mestre, Jollycolombani Forlì, Pinti Inox Brescia y Eldorado Roma.

Temporada regular

Clasificación

Play-off

Ronda preliminar

Fase final

Referencias

Enlaces externos 
 Web oficial de Lega Basket

1979
Baloncesto en 1978
Baloncesto en 1979